Okada est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji (1868-1912), le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

Le nom d’Okada est porté par plusieurs personnalités :
 Okada Beisanjin (1744-1820), peintre japonais ;
 Okada Hankō (1782-1846), peintre japonais ;
 Okada Izō (1832-1865), samouraï japonais ;
 Okada Saburōsuke (1869-1939), peintre japonais ;
 Yaichirō Okada (1892-1976), zoologiste japonais ;
 Kenzō Okada (1902-1982), peintre japonais ;
 Eiji Okada (1920-1995), acteur japonais ;
 Hiroshi Okada (1923-), peintre japonais ;
 Takeo Okada (1941-2020), évêque catholique japonais, archevêque de Tokyo ;
 Masako Okada, traductrice japonaise ;
 Toshiki Okada (1973-), dramaturge, metteur en scène et romancier japonais ;
 Kazuchika Okada (1987-), catcheur japonais ;
 Masaki Okada (1989-), acteur et mannequin japonais.